Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија I 2006. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Амјену (Француска).

 се пласирала на Светско првенство у хокеју на леду 2007.

 је испао у Дивизију II.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Талину (Естонија).

 се пласирала на Светско првенство у хокеју на леду 2007.

 је испала у Дивизију II.

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2006.
 Светско првенство у хокеју на леду 2006 — Дивизија II

Референце

Спољашње везе 

 Сајт Светске хокејашке федерације
 Комплетни резултати на Passionhockey.com

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Француској
Хокеј на леду у Естонији
Хокеј на леду у 2006.
Спорт у 2006.